Вольт — одиниця вимірювання електричної напруги, електрорушійної сили та різниці потенціалів в системі SI;
 Вольт — у фехтуванні ухилення від удару супротивника;
 Вольт — у азартних іграх підтасування гральних карт;
 Вольт — у верховій їзді рух коня по колу;
 «Вольт» — комп'ютерний комедійний повнометражний анімаційний фільм 2008 року студії Walt Disney Feature Animation.